SMS Friedrich der Große har flera tyska fartyg döpts till: 

, en bepansrad fregatt
, ett slagskepp

Det fanns också ett civilt fartyg namngivet efter den preussiske kungen Fredrik II av Preussen:
Friedrich der Große (1896), ett passagerarfartyg, sjösatt 1896